На́йлос Ре́йнджер (; родился 11 апреля 1991 года), более известный как На́йл Ре́йнджер () — английский футболист, нападающий клуба «Саутенд Юнайтед».

Клубная карьера

«Ньюкасл Юнайтед» 
В июле 2008 года Деннис Уайз, будучи тогда директором «Ньюкасла», решил позвать Рейнджера в клуб. Первый матч за академию «Юнайтед» юноша провел 23 августа 2008 года против «Лестера». А уже спустя неделю 1 сентября он дебютировал за второй состав команды против «Сандерленда» на «Сент-Джеймс Парк». Играя на этих уровнях, он произвел впечатление, закончив свой первый сезон на Тайнсайде с пятнадцатью голами за академию, и семью забитыми мячами за дублирующий состав первой команды. Этот результат позволил ему завоевать «Джеки Милберн Трофи» в 2009 году. Впоследствии Рейнджер был вознагражден Аланом Ширером, который был на тот момент менеджером клуба, подписав новый улучшенный контракт сроком на три с половиной года.

Дебют за первую команду состоялся 8 августа 2009 года в матче Чемпионшипа против «Вэст Бромвича». Рейнджер вышел на замену в конце второго тайма вместо Шолы Амеоби. Играя в своей первой взрослой лиге, 31 августа 2009 года в игре против «Лестера», он был признан лучшим игроком матча. Найл отыграл 84 минуты и был заменен, получив овации от болельщиков. Свой первый гол за взрослую команду Рейнджер забил 9 декабря 2009 года в матче против «Ковентри», который завершился со счетом 2:0. Второй мяч в сезоне он забил в домашней встрече против «Кристал Пэлас», которая также завершилась со счетом 2:0. Просидев на скамейке запасных в первых двух играх Премьер-лиги, Рейнджер появился на поле в победном матче второго раунда кубка Лиги против «Аккрингтон Стэнли». В третьем раунде «Ньюкасл» приехал на «Стэмфорд Бридж» в гости к «Челси», который на тот момент не проиграл ни одного матча в сезоне. Найл играл на позиции правого полузащитника и отметился голом. А матч завершился победой «Ньюкасла» со счетом 4:3.

В Премьер-лиге Рейнджер дебютировал 16 октября 2010 года. Он вышел со скамейки запасных на 89-й минуте в матче против «Уигана», который завершился со счетом 2:2. Рейнджер стал постоянно появляться на заменах. Так он отыграл 10 минут в домашнем матче против «Сандерленда», завершившемся разгромом гостей со счетом 5:1. А в гостевом матче против «Арсенала», завершившимся победой 1:0, он обыграл футболиста канониров Косельни и уже выходил один на один с вратарем. Лишь ценой красной карточки защитник сумел его остановить.
3 декабря 2010 года Найл Рейнджер подписал новый контракт сроком на пять с половиной лет. Это продлит его отношения с клубом до 2016 года.

16 августа 2014 подписал однолетний контракт с Блэкпулом.

Достижения 

 «Ньюкасл Юнайтед»
 Победитель Чемпионата Футбольной лиги: 2009/10

Характеристика 
Рейнджер высокий мощный форвард, который при своих габаритах обладает отличной стартовой скоростью. Очень часто используется тренерами в качестве правого атакующего полузащитника.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Ньюкасла» 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»